Rindlberg ist der Name folgender Orte:

 Rindlberg (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortsteil von Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Rindlberg (Gemeinde Sandl), Ortschaft von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich